In 1974 organiseerde de FIH het wereldkampioenschap hockey voor vrouwen. Het toernooi werd gehouden in het Franse Mandelieu en duurde van 17 tot en met 24 maart. Tien landen deden mee. De Nederlandse hockeyploeg won de wereldtitel.

De FIH kondigde het toernooi aan als het eerste wereldkampioenschap voor vrouwen dat het organiseerde. Later besloot de FIH ook het toernooi om de Josselin de Jong Cup van 1972 als wereldkampioenschap aan te merken.

Uitslagen

Eerste ronde 

De tien landen werden in twee groepen gedeeld. De nummers 1 en 2 speelden de halve finales.

 Groep A

 Groep B

Kruisingswedstrijden 

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden  
 Om de 9e/10e plaats

 Om de 7e/8e plaats

 Om de 5e/6e plaats

 Om de 3e/4e plaats

 Finale

Eindrangschikking 

Hockey in 1974
Hockey in Frankrijk
Mandelieu-la-Napoule
Sport in Alpes-Maritimes
1974 vrouwen
Hockey
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur